Andreas Hansen er navn på flere personer:

 Andreas Hansen (arkitekt) (1788-1875) – tysk bygmester
 A.N. Hansen (1798-1873) – dansk handelsmand (Andreas Nicolai Hansen)
 Andreas Hansen-Grumby (1818-1884) – slesvigsk stænderdeputeret
 Andreas Hansen (maler) (1826-1898) – dansk maler
 A.C. Hansen (1832-1912) – dansk lærer og politiker, medlem af Folketinget (Andreas Christian Hansen)
 Andreas Martin Hansen (1857-1932) – norsk geolog og etnograf
 Andreas Hansen (medaljør) (1873-1924) – dansk billedhugger og medaljør (Andreas Frederik Vilhelm Hansen)
 Andreas Hanssen (1879-1940) – dansk gymnasierektor
 Andreas Hansen (møbelarkitekt) (født 1936) – dansk møbelarkitekt
 Andreas Hansen (litteraturvidenskabsmand) (født 1959) – tysk litteraturvidenskabsmand, udgiver og forfatter
 Andreas Hansen (musiker) (ukendt fødselsår) – dansk guitarist og sanger
 Andreas Hansen (politiker) - dansk politiker for Socialdemokratiet, medlem af Folketinget

Sportsfolk 
 Andreas Granskov (født 1989) – dansk fodboldspiller (Andreas Granskov Hansen)
 Andreas Hansen (fodboldspiller) (født 1995) – dansk fodboldspiller som været målmand for bl.a. Danmarks U/21-landshold, Brøndby, Køge og AaB